Kršćanstvo je najzastupljenija vjera u Ukrajini.

Povijest
Ukrajina je jedna od zemalja gdje se je kršćanstvo proširilo tek u središnjem i kasnom srednjem vijeku.

Galerija

Izvori